Die Saison 1984/85 der Wysschaja Liga war die 39. Spielzeit der höchsten sowjetischen Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt 28. Mal ZSKA Moskau, während Awtomobilist Swerdlowsk in die zweite Liga abstieg.

Modus 
Die zwölf Mannschaften der Wysschaja Liga spielten zunächst in einer gemeinsamen Hauptrunde in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gegner, wodurch die Gesamtzahl der Spiele pro Mannschaft 22 betrug.

In der zweiten Saisonphase spielten die acht besten Mannschaften der Hauptrunde erneut in Hin- und Rückspiel gegeneinander, wobei die Ergebnisse der Hauptrunde übernommen wurden. Die drei besten Teams der Zwischenrunde qualifizierten sich für die Finalrunde, in der sie in Hin- und Rückspiel antraten, wobei erneut die bisherigen Ergebnisse übernommen wurden. Die punktbeste Mannschaft der Finalrunde wurde schließlich Meister. Die Mannschaften, die in der Zwischenrunde auf den Plätzen Vier bis Acht lagen, trafen in einer Platzierungsrunde um Platz Vier in vier Spielen auf jeden Gegner. Die vorherigen Ergebnisse wurden ebenfalls übernommen.

Die vier Letztplatzierten der Hauptrunde trafen in einer Abstiegsrunde aufeinander und zudem auf die vier besten Zweitligisten, wobei sie weitere 28 Spiele absolvierten, die Ergebnisse aus der Hauptrunde übernommen wurden und die Wertung der Abstiegsrunde getrennt von der Wertung der Aufstiegsrunde erfolgte. Der Letzte der Abstiegsrunde stieg schließlich direkt in die zweite Liga ab. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zwischenrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Finalrunde

Meisterrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Platzierungsrunde um Platz Vier 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Abstiegsrunde 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Topscorer 
Fett: Saisonbestwert

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 

1984
Eishockeysaison 1984/85